Breitspitz steht für:

 Breitspitz, ein 1804 m hoher Berg im Bundesland Salzburg
 Breitspitz, ein 2196 m (Standort des Gipfelkreuzes) bzw. 2203 m (höchster Punkt) hoher Berg in Partenen, Vorarlberg